Ellwein ist der Familienname folgender Personen:

 Eduard Ellwein (1898–1974), deutscher Theologe
 Theodor Ellwein (1897–1962), deutscher Theologe
 Thomas Ellwein (1927–1998), deutscher Politologe